Lucius Iunius Silanus ist der Name folgender Personen:

* Lucius Iunius Silanus (Prätor 48) († 49), römischer Politiker 
 Lucius Iunius Silanus Torquatus († 65), römischer Politiker